Menos (motorfietsmerk), een historisch Duits motorfietsmerk;
RKVV Menos, een voetbalvereniging uit het Noord-Brabantse dorp Landhorst.